Иоганн IV
 Иоганн IV (1504—1551) — князь Ангальт-Цербста
 Иоганн IV (1437—1463) — герцог Баварско-Мюнхенского герцогства с 1460 года.
 Иоганн IV Зинтен — занимал должность рижского архиепископа с 1374 года.
 Иоганн IV Мекленбургский (до 1370—1422) — герцог Мекленбурга. См. также 
 Иоганн I
 Иоганн II
 Иоганн III
 Иоганн V
 Иоганн VI